Het WTA-tennistoernooi van Tasjkent (officieel Tashkent Open) van 2008 vond plaats van 29 september tot en met 5 oktober 2008 in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. Het was de tiende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Pauline Parmentier was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Peng Shuai bereikte de halve finale. Daarin werd zij uitgeschakeld door Sabine Lisicki.

Het derde reekshoofd, Sorana Cîrstea uit Roemenië, won het toernooi. Zij versloeg in de finale de als vierde geplaatste Duitse Sabine Lisicki in drie sets, met een tiebreak in de derde set. Cîrstea wist voor het eerst in haar carrière een WTA-toernooi op haar naam te schrijven. Zij won US$ 22.925 prijzen­geld op dit toernooi.

De Nederlandse Arantxa Rus, die via het kwalificatietoernooi een plek in het hoofdtoernooi had weten te bemachtigen, bereikte de tweede ronde.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Titelverdedigsters Katsjarina Dzehalevitsj en Anastasija Jakimava hadden zich ieder met een andere spelpartner ingeschreven voor deze editie van het toernooi. Door loting stonden zij in de eerste ronde tegenover elkaar.Katsjarina Dzehalevitsj speelde samen met Jaroslava Sjvedova. Dit team was als eerste geplaatst en won hun openingspartij. Wegens ziekte van Sjvedova moesten zij echter voor de tweede ronde verstek laten gaan.Anastasija Jakimava en haar partner Vesna Manasieva verloren in de eerste ronde van Dzehalevich en Sjvedova.

Het ongeplaatste duo Ioana Raluca Olaru en Olha Savtsjoek won het toernooi. Zij versloegen in de finale het eveneens ongeplaatste koppel Nina Brattsjikova en Kathrin Wörle in de match-tiebreak. Het was voor beide winnaressen de eerste WTA-titel.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema WTA
 Toernooischema ITF

Tasjkent 2008
Tasjkent